Lijst van trainers van Feyenoord (mannen)
 Lijst van trainers van Feyenoord (vrouwen)